Eel River peut être :
 Eel River, fleuve de Californie ;
 Eel River, rivière et affluent de la rivière Wabash dans e nord de l’Indiana.
 Eel river, langue athapascane de la côte pacifique, anciennement parlée en Californie ;
 , groupe de peuples athabaskans de Californie ;
 Eel River, ou Eel River Bar, première nation micmaque du Nouveau-Brunswick ;
 , tribu amérindienne apparentée aux Miamis, dans le nord de l’Indiana.